La Premier Basketball League 2008 fue la temporada inaugural de esta liga, que fue conseguida por los Rochester Razorsharks. Diez equipos jugaron una temporada regular de veinte partidos, y todos clasificaron a los playoffs de la liga.

Temporada Regular

Playoffs

Enlaces externos 
 2008 PBL Playoffs - Official Website
 PBL Weekly Press Release – March 24, 2008*

Premier Basketball League